Habelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Sigmund Habelmann (1823–1890), deutscher Kupferstecher
 Theodor Habelmann (1834–1920), deutscher Opernsänger und -regisseur